День Конституции — название праздника во многих странах мира, посвящённого Конституции — основному закону государства.
 День Конституции Андорры — 14 марта
 День Конституции Армении — 5 июля
 День Конституции Азербайджана — 12 ноября
 День Конституции Республики Беларусь — 15 марта
 День Конституции Дании — 5 июня
 День Конституции Казахстана — 30 августа
 День Конституции Корейской Народно-Демократической Республики — 27 декабря
 День Конституции Норвегии — 17 мая
 День Конституции Панамы — 1 марта
 День Конституции Российской Федерации — 12 декабря 
 День Конституции Приднестровской Молдавской Республики — 24 декабря
 День конституции Сейшельских островов — 18 июня
 День Конституции СССР — 7 октября, до 1976 года — 5 декабря. В 1977 году не отмечался.
  Конституции США — 17 сентября
 День Конституции Таджикистана — 6 ноября
 День Конституции Узбекистана — 8 декабря
 День Конституции Украины — 28 июня
 День Конституции Уругвая — 18 июля
 День Конституции Японии — 3 мая

В субъектах Российской Федерации 
 День Конституции Башкортостана — 24 декабря
 День Конституции Дагестана ― 26 июля
 День принятия Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия
 День Конституции Татарстана
 День Конституции Чувашии — 30 ноября

См. также 
 День Республики — праздник, который в ряде стран отмечается в день принятия Конституции.